El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr Raúl Blanco Cervantes, es un centro nosocomial especializado en la atención de las personas adultas mayores y el desarrollo de un proceso de educación y fortalecimiento de la atención especializada en geriatría y gerontología. Es uno de los principales hospitales nacionales especializados y por ende, depende de la Caja Costarricense de Seguro Social. El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, conocido también por sus siglas HNGG, es considerado uno de los mejores hospitales de su clase en Latinoamérica.

Historia 
Inicialmente, el edificio actual donde se ubica el hospital geriátrio, pertenecía al Hospital Nacional para Tuberculosis, inaugurado en enero de 1958 y funcional hasta 1976, nombre con el que fue conocido hasta 1975 Hospital Nacional para Tuberculosis. En diciembre de 1975 el hospital es nombrado como el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, quien fue un médico destacado en la atención y tratamiento de la Tuberculosis.

A partir de 1976 se orienta en la atención especializada de las personas adultas mayores, hasta el día de hoy, brindando un servicio indispensable en la especialidad geriatríca y gerontológica, posicionándose como el principal centro de salud de esta categoría en el país.

Asociación de ayuda 
Actualmente el hospital cuenta con a ayuda de la Asociación Pro Ayuda Hospital Nacional de Geriatría, APRONAGE.

http://apronage.or.cr/

Referencias 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/hcr/n30-311994/art2.pdf

Salud en San José (Costa Rica)